Terre (frz. Erde) steht für:

 Terre à Terre, Lektion des Reitens 
 Terre des hommes, internationales Hilfswerk 
 Terre des Femmes, Hamburger feministischer Verein 

Terre ist der Name folgender Orte:

 Terre di Pedemonte, Schweizer Gemeinde
 Cinque Terre, italienische Region 
 Terre-de-Bas, Guadeloupe 
 Terre-de-Haut, Guadeloupe 

Terré ist der Familienname folgender Personen:

 Ricard Terré (1928–2009), spanischer Fotograf

Siehe auch:
 Basse-Terre 
 Grande Terre 
 Petite Terre 
 Tere
 Terre Haute (Indiana)
 Ter (Begriffsklärung)